FUA est un sigle qui peut désigner :
 Front universitaire antifasciste, une ancienne organisation étudiante antifasciste française créé en 1961 ;
 Fédération universitaire d'Argentine ou Federación Universitaria Argentina, un syndicat étudiant argentin.